Румя́нцева — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Румянцева, Алевтина Алексеевна (1929—2011) — советская киноактриса.
 Румянцева, Александра Ивановна (1913—1996) — Герой Социалистического Труда. 
 Румянцева, Алия Шамильевна (род. 1960) — ректор Института экономики и финансов.
 Румянцева, Валентина Даниловна (род. 1938) — заслуженный врач РСФСР, почётный гражданин Челябинска.
 Румянцева, Вера Константиновна (род. 1998) — российская биатлонистка.
 Румянцева, Галина Алексеевна (1927—2004) — советская художница.
 
 
 Румянцева, Елена Евгеньевна (род. 1966) — российский учёный, доктор экономических наук.
 Румянцева, Елизавета Григорьевна (1873—1940-е) — святая Русской православной церкви, исповедница.
 Румянцева, Капитолина Алексеевна (1925—2002) — советская художница.
 Румянцева, Кристина Сергеевна (род. 1988) — российская дзюдоистка.
 Румянцева, Любовь Григорьевна (1943—2020) — советская актриса театра и кино.
 Румянцева, Людмила Васильевна (1937—2020) — Герой Социалистического Труда. 
 Румянцева, Майя Александровна (1928—1980) — советская поэтесса.
 Румянцева, Марианна (род. 1940) — русская балерина.
 
 Румянцева, Матрона Петровна (1833—1911) — блаженная Матрона Петербургская.
 Румянцева, Надежда Васильевна (1930—2008) — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР.
 Румянцева, Наталья Леонидовна (род. 1963) — советская воднолыжница.
 Румянцева, Ольга Владимировна (род. 1930) — советский, российский музейный и общественный деятель.
 Румянцева, Тамара Васильевна (род. 1936) — советская актриса.